Декабрист:
 Декабристи — перші російські дворяни-революціонери, які 14 (26) грудня 1825 року збройною силою прагнули встановити в Росії конституційний лад;
 Декабрист — одна з назв роду епіфітних кактусів, що поширений в тропічному поясі Південної Америки. Інші назви — різдвяник та зигокактус.

Примітки